Гравитационные или иначе инверсионные ботинки — поддерживающее приспособление, надеваемое на лодыжки, дающее возможность без усилий висеть в положении «вниз головой». В 1980-х благодаря моде, заданной телевидением, были самым распространённым бытовым спортинвентарём в США.

Новая волна популярности гравитационных ботинок накатила в 2006 году с выходом романа Дэна Брауна Код Да Винчи, где отмечена польза от их использования.

Среди наиболее часто приписываемых эффектов использования гравитационных ботинок — избавление от боли в спине и головных болей, путём снятия нагрузки со спины, и насыщение головного мозга кислородом. В спорте применяются для разработки мышц под непривычным углом, например, подъём корпуса к ногам для тренировки прямых и косых мышц живота. Некоторые используют их для активации мозговой деятельности, как они считают, стимулируемой усиленным притоком крови к голове в положении «вниз головой». В их числе известный иллюзионист Ури Геллер.

Устройство 
Наиболее распространённая конструкция гравитационных ботинок — широкие (около 20-30 см) механические распахивающиеся стальные манжеты на защёлках с зацепными крюками для перекладины, с изнаночной стороны покрытые мягким материалом для равномерного распределения веса тела по внешней поверхности ступни. Гравитационные ботинки данной конструкции первой внедрила в производство компания Gravity Guidance Роберта Мартина младшего в системе инверсионной терапии, разработанной Робертом Мартином старшим — врачом-остеопатом, хиропрактиком и отцом основателя компании. Взрыв популярности устройства на рынке в начале 80-х годов прошлого века спровоцировал кинохит «Американский жиголо» с Ричардом Гиром. На волне успеха Gravity Guidance вошла в рейтинг Inc. 500 ежегодного рейтинга 500 самых быстрорастущих компаний журнала Inc.Magazine. Но успех был непродолжительный, из-за нескольких судебных исков, поданных пострадавшими при использовании системы, и публикаций медиков, озабоченных риском инсульта и повышением кровяного давления в глазах, опасным при некоторых патологиях, возможным при инверсиотерапии. Не было никаких оснований полагать, что гравитационные ботинки в использовании опаснее любого другого спортивного снаряда, но доверие потребителей было подорвано.

См. также 
 Инверсионная терапия
 Инверсионный стол

Спортивные снаряды
Медицинская обувь
Ботинки